Numa eller NUMA kan syfta på:

 Numa Pompilius (715–672 f.Kr.), kungariket Roms andre kung
 NUMA – en datorarkitektur för utformning av minnessystem för multiprocessorsystem, se Non-Uniform Memory Access
 NUMA –  en organisation som drivs av Clive Cussler och hans son Dirk Cussler, se National Underwater and Marine Agency